Rimland steht für:

 Rimland-Theorie, ein geopolitisches Konzept

Rimland ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Rimland (1928–2006), US-amerikanischer Psychologe und Autismus-Forscher
 Ingrid Rimland (1936–2017), russisch-US-amerikanische Buchautorin und Holocaustleugnerin